Serra (lat. "pila", v románských jazycích také "pohoří") může znamenat:

 Serra (příjmení)

místní názvy
 Národní park Serra da Capivara v Brazílii
 Paul da Serra, náhorní plošina v západní polovině ostrova Madeira
 Santo António da Serra, okrsek na portugalském ostrově Madeira
 Serra da Canastra, pohoří na jihovýchodě Brazílie
 Serra da Estrela, pohoří ve středním Portugalsku
 Serra da Mantiqueira, pohoří v jižní části Brazílie.
 Serra do Marão, pohoří v severním Portugalsku
 Serra de Monchique, pohoří na jihu Portugalska
 Serra de Tramuntana, pohoří na Mallorce